Aceasta este lista alfabetică a orașelor din Suedia însoțită de anul atestării, pentru fiecare oraș. Tabelul permite ordonarea listei în funcție de nume și de anul atestării.

Legături externe 
 Harta
 jrc Blog:Orașe 

Suedia
Orașe
Suedia
 Lista